Il singolare del torneo di tennis Trofeo Manta Open 2004, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Giovanni Lapentti che ha battuto in finale Carlos Berlocq 62-7, 6-3, 6-4.

Teste di serie 

 Giovanni Lapentti (Campione)
 Carlos Berlocq (finale)
 Jamie Delgado (secondo turno)
 Iván Miranda (semifinali)

 Jonathan Marray (secondo turno)
 Michael Russell (secondo turno)
 Santiago González (quarti di finale)
 Júlio Silva (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Trofeo Manta Open 2004